Schmadel ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Schmadel (* 1938), deutscher Landtagsabgeordneter
 Lutz D. Schmadel (1942–2016), deutscher Astronom
 Walter Schmadel (1902–1944), deutscher Journalist

Schmadel steht für:
 (2234) Schmadel, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Schmädel